Фернандо II од Португалије (Беч, 29. октобар 1816 - Лисабон, 15. децембар 1885) је био краљ Португалије. Био је син Фердинанда од Сакс-Кобург и Готе и Марија Антонија Кохари де Чабраг.

Породично стабло 

Рођени 1816.
Умрли 1885.
Краљеви Португалије
Бечлије
Династија Браганса-Сакс-Кобург и Гота